Michael Hansen er navnet på flere personer:

 Michael Hansen (deputeret) (1762-1844) – dansk embedsmand og deputeret
 Michael Hansen (fodboldspiller, født 1971) – dansk fodboldspiller og træner
 Michael Hansen (fodboldspiller) (født 1964) – dansk fodboldspiller
 Michael Bjørn Hansen (født 1945) – dansk advokat
 Michael Hansen (atlet) – dansk atlet
 Michael Hansen (sejler) – dansk sejlsportsmand